Bührer steht für:

 Bührer (Traktoren), Schweizer Unternehmen

Bührer ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Bührer (1908–1996), deutscher Musiklehrer und Organist an der Stumm-Orgel in der Abteikirche von Amorbach
 Dennis Bührer (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Dietmar Bührer (* 1947), deutscher Fotograf
 Esther Bührer (1926–2020), Schweizer Politikerin und SP-Ständerätin 1979–1991
 Fritz Bührer (1896–1974), Schweizer Automechaniker und Firmengründer der Bührer-Traktoren
 Gerold Bührer (* 1948), Schweizer Wirtschaftsberater, Politiker und FDP-Nationalrat 1991–2007
 Gisa Bührer-Lucke (* 1953), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Hans Bührer (1954–2016), deutscher Fußballspieler
 Jakob Bührer (1882–1975), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Jules-Antoine Bührer (1879–1965), französischer General
 Julius Bührer (1890–1946), Schweizer Politiker und FDP-Ständerat 1943–1946
 Karl-Heinz Bührer (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Karl Wilhelm Bührer (1861–1917), Schweizer Autor und Unternehmer
 Louis Bührer (1803–1863), Kommunalpolitiker in Ludwigsburg
 Marco Bührer (* 1979), Schweizer Eishockeytorhüter
 Nicolas Bührer (* 1944), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer 
 Pascal Bührer (* 1995), deutscher Handballspieler
 Regula Bührer Fecker (* 1978), Schweizer Werberin
 Tanja Bührer (* 1974), Schweizer Historikerin
 Thomas Bührer (* 1968), Schweizer Orientierungsläufer
 Urs Bührer (* 1942), Schweizer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Werner Bührer (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler
 Willy Bührer (1912–??), Schweizer Zehnkämpfer

Siehe auch:

 Bürer